Instinct de survie peut désigner :
 Instinct de survie (), film américain de Roger Corman sorti en 1955 ;
 Instinct de survie (), film américano-espagnol de Luis Berdejo sorti en 2009 ;
 Instinct de survie (), film américain de Jaume Collet-Serra sorti en 2016.